Musselman ist der Familienname folgender Personen:
 Maddie Musselman (* 1998), US-amerikanische Wasserballspielerin

Siehe auch:
 Kap Musselman, Kap an der Black-Küste des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel